Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1947-1948.

Roster

Collegamenti esterni 

1948
Partizan Belgrado